Кенебек има више значења:
 Кенебек (река)
 Округ Кенебек (Мејн)
 Кенебек (Јужна Дакота)